Johannes Ramsauer ist der Name folgender Personen:
* Johannes Ramsauer (Lehrer) (1790–1848), Schweizer Pestalozzi-Schüler, Prinzenerzieher und Lehrer
 Johannes Ramsauer (Pfarrer) (1832–1918), deutscher evangelischer Pfarrer, Oberkirchenrat